B58 ou B-58 peut faire référence à :
 Bundesstraße 58, une route fédérale allemande reliant la frontière néerlandaise à Beckum ;
 Convair B-58 Hustler, un bombardier américain ;
 Toxoplasmose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres